Де Лоун:

 Де Лоун, Эми (род. 1968) — американская теннисистка.
 Де Лоун, Эрика (род. 1972) — американская теннисистка.